Halvarstjärn (Halvardstjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Halvardstjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Halvarstjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (5,75 ha)
Halvarstjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (1,8 ha)
Halvardstjärnen, Värmland, sjö i Kils kommun, 
Stora Halvardstjärnen, sjö i Årjängs kommun,  (4,7 ha)
Halvardstjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn